Niemcy:
 Naturkundemuseum – stacja metra w Berlinie

Inne:
 Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie
 Muzeum Historii Naturalnej w Coburgu
 Muzeum Historii Naturalnej w Erfurcie
 Muzeum Historii Naturalnej w Lipsku